Rywalizacja kobiet w snowboardowym big air podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 24 stycznia 2015 roku. Pierwszą w historii mistrzynią świat w tej konkurencji została reprezentantka Szwajcarii Elena Könz. Wicemistrzynią świata została Merika Enne z Finlandii, natomiast brązowy medal wywalczyła kolejna Szwajcarka, Sina Candrian.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015